Конвой №2092 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у липні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі японців у архіпелазі Бісмарку, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Пунктом призначення при цьому був Трук на сході Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу ВМФ. 

До складу конвою увійшли судна Чіхая-Мару (Chihaya Maru) та Шоей-Мару (Shoei Maru), а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-33. 

9 липня 1943-го судна вийшли із Рабаулу та попрямували на північ. Хоча в цей період комунікації архіпелагу Бісмарка ще не атакувала авіація, проте на них традиційно діяли підводні човни. Втім, конвой №2092 зміг пройти без інцидентів та 13 липня прибув на Трук.

Примітки 

2092

2092